Дмитрий Григорьевич Дереч (; 24 сентября 1914, Решетиловка, Полтавская губерния — 28 мая 2007, Винница) — советский и украинский прозаик, драматург, переводчик, журналист, член Союза писателей Украины.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. После окончания школы поступил в ФЗУ, потом работал слесарем. В 1935 году — студент института механизации и электрификации сельского хозяйства в Харькове, после окончания которого сразу был призван в армию.

Участник Великой Отечественной войны. Прошёл путь от рядового до инженера-капитана инженерно-дорожных войск.

После демобилизации в 1946 году поселился во Львове. Окончил Львовский университет. Работал в издательстве и редакции газеты «Вільна Україна», затем на радио, специальным корреспондентом газеты «Советская Украина» () по западным областям, корреспондентом Укррадио — сначала по Львовской, а с осени 1959 года по Винницкой областях. С февраля 1971 года был одним из основателей и первым руководителем Винницкой писательской организации, более 30 лет работал корреспондентом Украинского радио в Винницкой области. — ответственный её секретарь. С осени 1974 года — на пенсии.

Литературное творчество 
Первый литературный опыт Д. Г. Дереча — участие в литературном конкурсе Харьковщины в 1940 году, в котором его рассказ «Обычные люди» (на русском языке) был отмечен третьей премией. Автор романов, повестей, сборников очерков, новелл, рассказов, пьес.

Избранная библиография 
 романы
 «Професор Жупанський»
 «Психологія злочину»
 пьесы
 для детей «Старе добро не забувай» (поставлена Винницким театром кукол)
 «Після довгої ночі»
 «Балада про Ярослава Галана»
 повести
 «Крізь тенета» (1957)
 «Про хлопця звичайного» (1967)
 «Зелений хміль» (1973)
 «Світанкові роси» (1975)
 «Від Орші до Німану» (1990)
 сборники рассказов и новелл
 «Ясні шляхи» (1951)
 «Трави пахнуть медом» (1964)
 «Дві зустрічі» (1982)
 «Зіниця ока» (1987)
 «Тайна старого гуцула» (1989)

Д. Дереч — автор более 1100 статей, очерков, рецензий, корреспонденций, репортажей, памфлетов опубликованных в журналах, газетах и переданных по радио.

Член Союза писателей Украины с 1953 года. Был членом редколлегии газеты «Винницкая правда».

Переводы 
В переводе на украинский язык Д. Дереча отдельными изданиями выходили повести русского писателя Г. Бакланова «Пядь земли» и «Навеки — девятнадцатилетние», «Великий русский лётчик П. Нестеров» (автор В. Фёдоров), сборник рассказов для детей осетинского писателя Тазе Бесаева «Отцовское завещание» (в соавторстве).

Д. Дереч — популяризатор кабардинской и балкарской литературы на Украине. В его переводе вышли повести Адама Шогенцукова «Весна Софият» (1975) и Х. Теунова «Аслан» (1980), а также роман «Род Шогемоковых». Занимался переводами произведений кабардинских и балкарских писателей для различных сборников, газет и радио.

Примечания

Ссылки 
 Дереч Дмитро
 СПІКЕР ПАРЛАМЕНТУ РЕЦЕНЗУВАВ НОВУ ЗБІРКУ НАШОГО ЗЕМЛЯКА. Дмитро Дереч до 60-річчя Перемоги видав нову збірку

Украинские писатели
Писатели СССР
Писатели Украины
Драматурги Украины
Военные строители Великой Отечественной войны
Переводчики Украины
Писатели Украины XX века
Украинские писатели XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XXI века